A Capela do Reguengo é uma pequena capela que está agora ao abandono, na aldeia do Reguengo perto da aldeia do Prilhão, na freguesia de Vilarinho concelho da Lousã.

Vilarinho (Lousã)
Património edificado na Lousã
Reguengo